Коромыслово — название населённых пунктов в России:
 Коромыслово — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Коромыслово — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Коромыслово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Коромыслово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Коромыслово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Коромыслово — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Коромыслово — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Коромыслово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Коромыслово — станция в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Коромыслово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Коромыслово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Большие Коромысловы
 Коромысло (значения)
 Коромыслов